Вільтьєррі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на південний схід від Парижа, 185 км на північний захід від Діжона, 65 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 301 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 872,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільтьєррі на сайті французького Національного інституту географії
 Вільтьєррі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільтьєррі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільтьєррі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільтьєррі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна